

Села:
 Охотниче — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Охотниче — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Охотниче — Запорізька область, Гуляйпільський район

 село Охотниче Верхоріченської сільської ради Бахчисарайського району Кримської області знято з обліку рішенням Кримської обласної ради від 17 лютого 1987 року.

Селище:
 Охотниче — Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада